Божонка — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России. Входит в состав Богдановского сельского поселения. Население — 17 жителей (2007 год). 
 
Расположена в северной части области в 29 км к западу от Холм-Жирковского, в 26 км юго-восточнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Вопь. В 15 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Канютино на линии Дурово — Владимирский Тупик.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Холм-Жирковского района